Ай-Йори (родник) — источник в Крыму;
 Ай-Йори (река) — река в Крыму, правый приток реки Улу-Узень;
 Ай-Йори (гора) — гора в Крыму, в горном массиве Бабуган-яйла.
 Ай-Йори (крепость) — средневековое укрепление в горном Крыму.